Дочева  Ганна Василівна (нар.27 липня 1986р. в м. Одеса) - Продюсерка, директорка дочірнього підприємства Одеської кіностудії ТОВ «Odesa Film Production»

Життєпис 
Дочева Ганна народилася 27.07.1986р., м. Одеса, Україна. 

Освіта вища економічна. У 2010 році закінчила Одеський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом. 

З  березня 2018 р. працює на Одеській кіностудії. 

Продюсерка, директорка дочірнього підприємства Одеської кіностудії ТОВ «Odesa Film Production»,  входить в дирекцію щорічного конкурсу  короткометражних кінопроєктів iм. Кіри Муратової «Короткі зустрічі». Координаторка щорічної премії «Легенди Одеської кіностудії». Нагороджена Почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації (2019 р.), Подякою Міністерства культури України (2019 р.)

Кінематографічна діяльність:

Продюсер повнометражних фільмів: 
2021 р.

 «Нереальний КОПець» ( реж. О. Бєляк)  

 «Червоний. Без лінії фронту» (реж. З. Буадзе) 

 «Чому я живий» (реж. В. Новак) 

2022 р.

 «Дві правди» (реж. Е. Пуска) 
 «Край ріки» (реж. В. Барков) - у виробництві 
 «Режисер» (реж. К. Коновалов) - у виробництві 
 «Військовий кутюрʼє» (реж. Б. Недич)- у виробництві

Продюсер короткометражних  фільмів: 
2021 р.

«Помідорчик» (реж. Н. Шмельова) 

2022 р.

«ToLaughAgain» (реж. Д. Замрій)

Продюсер YouTube-проєкту: 
2022 

«На хвилі» (реж. Н.Шмельова) 

Одеська кіностудія
Продюсери
Кінематограф
Український кінематограф